Guscha (rätoromanisch für Baumstrunk/Rodung) ist der Name folgender Schweizer geografischer Objekte:

 Guscha (Siedlung), ehemalige deutschsprachige Walsersiedlung auf  im Gebiet der ursprünglich rätoromanischen Gemeinde Maienfeld.
 Guscha (Berg),  hoher Berg im Kanton St. Gallen.